|-
| 3601 Velikhov ||  || 22 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3602 Lazzaro ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3603 Gajdušek || 1981 RM || 5 septembrie 1981 || Kleť || 
|-
| 3604 Berkhuijsen || 5550 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3605 Davy || 1932 WB || 28 noiembrie 1932 ||  || E. Delporte
|-
| 3606 Pohjola || 1939 SF || 19 septembrie 1939 || Turku || 
|-
| 3607 Naniwa ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 3608 Kataev ||  || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 3609 Liloketai ||  || 13 noiembrie 1980 ||  || 
|-
| 3610 Decampos ||  || 5 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 3611 Dabu ||  || 20 decembrie 1981 ||  || 
|-
| 3612 Peale || 1982 TW || 13 octombrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3613 Kunlun ||  || 10 noiembrie 1982 ||  || 
|-
| 3614 Tumilty ||  || 12 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 3615 Safronov || 1983 WZ || 29 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3616 Glazunov ||  || 3 mai 1984 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 3617 Eicher || 1984 LJ || 2 iunie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 3618 Kuprin ||  || 20 august 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3619 Nash ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3620 Platonov ||  || 7 septembrie 1981 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 3621 Curtis ||  || 26 septembrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 3622 Ilinsky ||  || 29 septembrie 1981 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 3623 Chaplin ||  || 4 octombrie 1981 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 3624 Mironov ||  || 14 octombrie 1982 || Nauchnij || L. V. Juravliova, L. G. Karacikina
|-
| 3625 Fracastoro ||  || 27 aprilie 1984 || La Silla || 
|-
| 3626 Ohsaki || 1929 PA || 4 august 1929 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 3627 Sayers || 1973 DS || 28 februarie 1973 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 3628 Božněmcová || 1979 WD || 25 noiembrie 1979 || Kleť || 
|-
| 3629 Lebedinskij || 1982 WK || 21 noiembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3630 Lubomír || 1984 QN || 28 august 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3631 Sigyn ||  || 25 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 3632 Grachevka ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3633 Mira ||  || 13 martie 1980 ||  || 
|-
| 3634 Iwan || 1980 FV || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 3635 Kreutz ||  || 21 noiembrie 1981 ||  || L. Kohoutek
|-
| 3636 Pajdušáková ||  || 17 octombrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3637 O'Meara || 1984 UQ || 23 octombrie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 3638 Davis || 1984 WX || 20 noiembrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3639 Weidenschilling || 1985 TX || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3640 Gostin ||  || 11 octombrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3641 Williams Bay || A922 WC || 24 noiembrie 1922 ||  || 
|-
| 3642 Frieden ||  || 4 decembrie 1953 ||  || 
|-
| 3643 Tienchanglin ||  || 29 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 3644 Kojitaku || 1931 TW || 5 octombrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3645 Fabini || 1981 QZ || 28 august 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3646 Aduatiques ||  || 11 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3647 Dermott ||  || 11 ianuarie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3648 Raffinetti || 1957 HK || 24 aprilie 1957 ||  || 
|-
| 3649 Guillermina || 1976 HQ || 26 aprilie 1976 ||  || 
|-
| 3650 Kunming ||  || 30 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 3651 Friedman ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 3652 Soros ||  || 6 octombrie 1981 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 3653 Klimishin ||  || 25 aprilie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3654 AAS ||  || 21 august 1949 ||  || 
|-
| 3655 Eupraksia ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 3656 Hemingway || 1978 QX || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3657 Ermolova ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 3658 Feldman || 1982 TR || 13 octombrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3659 Bellingshausen ||  || 8 octombrie 1969 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 3660 Lazarev ||  || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3661 Dolmatovskij ||  || 16 octombrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3662 Dezhnev ||  || 8 septembrie 1980 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 3663 Tisserand ||  || 15 aprilie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3664 Anneres || 4260 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3665 Fitzgerald || 1979 FE || 19 martie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3666 Holman || 1979 HP || 19 aprilie 1979 ||  || 
|-
| 3667 Anne-Marie || 1981 EF || 9 martie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3668 Ilfpetrov ||  || 21 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 3669 Vertinskij ||  || 21 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 3670 Northcott || 1983 BN || 22 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3671 Dionysus || 1984 KD || 27 mai 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 3672 Stevedberg || 1985 QQ || 22 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3673 Levy || 1985 QS || 22 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3674 Erbisbühl || 1963 RH || 13 septembrie 1963 ||  || 
|-
| 3675 Kemstach ||  || 23 decembrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 3676 Hahn || 1984 GA || 3 aprilie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3677 Magnusson ||  || 31 august 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3678 Mongmanwai || 1966 BO || 20 ianuarie 1966 ||  || 
|-
| 3679 Condruses || 1984 DT || 24 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3680 Sasha || 1987 MY || 28 iunie 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 3681 Boyan ||  || 27 august 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 3682 Welther || A923 NB || 12 iulie 1923 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3683 Baumann || 1987 MA || 23 iunie 1987 || La Silla || 
|-
| 3684 Berry || 1983 AK || 9 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 3685 Derdenye ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3686 Antoku || 1987 EB || 3 martie 1987 ||  || , T. Urata
|-
| 3687 Dzus || A908 TC || 7 octombrie 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 3688 Navajo || 1981 FD || 30 martie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3689 Yeates ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3690 Larson || 1981 PM || 3 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3691 Bede || 1982 FT || 29 martie 1982 ||  || 
|-
| 3692 Rickman ||  || 25 aprilie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3693 Barringer || 1982 RU || 15 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3694 Sharon ||  || 27 septembrie 1984 || Palomar || 
|-
| 3695 Fiala ||  || 21 octombrie 1973 || Anderson Mesa || 
|-
| 3696 Herald || 1980 OF || 17 iulie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3697 Guyhurst || 1984 EV || 6 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3698 Manning ||  || 29 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3699 Milbourn ||  || 29 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3700 Geowilliams ||  || 23 octombrie 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-